Этнические группы Европы — это различные этносы и этнические группы, проживающие на территории Европы. Европейская этнология — область антропологии, сосредотачивающейся на Европе.

Pan and Pfeil (2004) насчитали 87 различных «народов Европы», из которых 33 составляют большинство населения, по крайней мере в одном суверенном государстве, в то время как остальные 54 составляют этнические меньшинства. Число национальных меньшинств в Европе оценивается в 105 миллионов человек, или 14 % от 770 миллионов европейцев.

Нет никакого точного или общепринятого понятия определяющего «этническую группу» или «национальность». В контексте европейской этнографии в частности определения этнической группы, людей (без национального государства), национальности, национального меньшинства, этнического меньшинства, языкового общества, языковой группы и языкового меньшинства используются в качестве основного синонимами, хотя предпочтение может изменяться при использовании связи с ситуацией, характерных для конкретных стран Европы.

Краткий обзор 

В Европе проживает восемь народов численностью более 30 миллионов (данные приведены только по европейскому региону):
 русские (ок. 90 миллионов)
 немцы (ок. 82 миллионов)
 французы (ок. 65 миллионов)
 итальянцы (ок. 59 миллионов)
 британцы (ок. 58 миллионов)
 испанцы (ок. 46-50 миллионов)
 украинцы (ок. 40-45 миллионов)
 поляки (ок. 39-40 миллионов)

Эти восемь групп, вместе взятые, составляют примерно 500 миллионов.

Приблизительно 20—25 миллионов жителей (3 %) являются членами диаспор неевропейского происхождения. Население Европейского союза, приблизительно с пятьюстами миллионами жителей, составляет две трети европейского населения.

Испания и Великобритания — особые случаи. Определение гражданства могут вызывать различные споры, при причислении различных региональных этнических групп к большинству (см. национализм и регионализм в Испании; коренное население Британии). Швейцария — аналогичный случай, но лингвистические подгруппы швейцарцев обычно не обсуждаются с точки зрения этнической принадлежности, и Швейцарию считают «многонациональным государством», а не «многоэтническим».

Европейские этнические группы 

В Европе также есть 2 миллиона этнических евреев:

Евреи Ашкенази — приблизительно 1.4 миллиона, главным образом немецкие и французские

Евреи Сефарды — приблизительно 0.3 миллиона, главным образом французские и итальянские

Евреи Мизрахим — приблизительно 0.3 миллиона, главным образом французские

Евреи Роминиоты — приблизительно 6 000, главным образом греческие

Евреи Караимы — менее чем 4 000, главным образом в Польше и Литве.

Крымчаки - менее чем 1500, главным образом в Израиле

Также в Европе присутствует такой этнос как цыгане — до 5 миллионов.

Наряду с «обычными» цыганами, в Европе присутствуют европейские цыгане, так называемые «белые цыгане» — ениши. Распространены в основном в Центральной и Западной Европе — около 25000 — 35000 человек по состоянию на начало 1980-х гг. и всего лишь 2500 человек по состоянию на 1999 г.

Европейские страны 
Компания Pan and Pfeil насчитывает около 33 народов, которые формируют большинство населения в одном суверенном государстве, географически расположенном в Европе. Это большинство варьирует от почти гомогенных населений, как в Грузии или Польше, до сравнительно небольшого большинства, как в Латвии или Бельгии, а также в Черногории.

См. также 
 Население Европы
 Языки Европы
 Евролингвистика
 Эмиграция из Европы
 Европейские американцы
 Федеральный союз европейских народов
 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств
 Генетическая история Европы
 Европеоидная раса
 Европейская часть России
 Список народов мира
 Кочевые народы Европы

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Online article
 
 {{citation|last=Jordan-Bychkov|first= T.|last2=Bychkova-Jordan|first2= B. |year=2008|title=The European Culture Area: A Systematic Geography. Maryland|publisher= Rowman & Littlefield|id= ISBN 0-7425-1628-8}}
  Full text on google books 
 
  Online version
  part I: Europe, pp. 1-100.
 
 
 Panikos Panayi, Outsiders: A History of European Minorities (London: Hambledon Press, 1999)
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ссылки 
 Ron Balsdon, The Cultural Mosaic of the European Union: Why National Boundaries and the Cultures Inside Still Matter''
 Migration Policy Institute — Country and Comparative Data 
 Living Diversity , Federal Union of European Nationalities (FUEN) and the Youth of European Nationalities (YEN).

Народы Европы
Коренные народы Европы